Pyrgos (en Grec: Πύργος,  signifiant tour), désigne de nombreuses localités, principalement en Grèce

Noms de lieux

Grèce 
 Pýrgos (Élide), chef-lieu de l'Élide et ville la plus importante de ce nom
 Pýrgos, un village de Béotie
 , un village de Corinthie
 , un village de Laconie
 , un village d'Eubée
 Pýrgos, un village du district régional d'Héraklion
Pyrgos (Ioannina), un village du  district régional de Ioannina
Pyrgos Ithomis, un village du district régional de Karditsa
Pyrgos Kalamon, un village de Messénie
 Pýrgos Kallístis, un village de Santorin
 Pyrgos, ancien nom de Panormos (Tinos), village de l'île de Tinos
Pyrgos Kieriou, un village du district régional de Karditsa
 , un village de Phthiotide
 , un village de Phocide
Pyrgos (Samos), un village de Samos
Pyrgos, Pánormos un village de l'île de Tinos autrefois appelé Pýrgos,
Pyrgos Trifylias, un village de Messénie
Pýrgos (Tríkala), un village du  district régional de Tríkala
Pyrgos (Crète) - un site archéologique sur la côte sud de Crète

Chypre 
 , Kato et Pano Pyrgos, deux villages de Chypre
 Pýrgos, village du District de Limassol

Bulgarie 
 Nom ancien de Bourgas, ville de Bulgarie

Israël 
 Pyrgos Aphekou, ancien nom grec de Majdal Yaba

Personnes 
 Henry Pyrgos, joueur de rugby à XV écossais d'origine grecque.
 Leonídas Pýrgos, escrimeur grec, premier champion olympique grec de l'histoire lors des Jeux d'Athènes de 1896.